Ранчо ел Калварио има више значења:

 Ранчо ел Калварио (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Калварио (Истлан де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику